{{Infobox wielerwedstrijd
| naam               = Ronde van de Aostavallei
| landvlag           =  
| plaatselijkenaam   = Giro della Valle d'Aosta
Tour de la Vallée d'Aoste
| afbeelding         = 
| regio              = , 
| datum              = eind augustus
| type               = etappekoers
| bijnaam            =
| intkalender        = UCI Europe Tour
| categorie          = 2.2U
| discipline         = weg
| eerste             = 1962
| aantal             = 59 (2019)
| eerstewinnaar      = 
| laatstewinnaar     =  Mauri Vansevenant
| laatste belwinnaar = 
| meestezeges        =  Ivan Gotti   Jaroslav Popovytsj   Marco Marzano   Fabio Aru <small>(2 zeges) 
}}
De Ronde van de Aostavallei (Italiaans: Giro della Valle d'Aosta; Frans: Tour de la Vallée d'Aoste)'' is een Italiaans-Franse wielerwedstrijd.

De ronde vindt meestal in augustus plaats en voert door de regio Valle d'Aosta (Aostavallei) in Italië en het Franse departement Haute-Savoie in de regio Auvergne-Rhône-Alpes. Sinds 2005 is de zesdaagse rittenkoers onderdeel van de UCI Europe Tour en geclassificeerd als een 2.2-wedstrijd.

Lijst van winnaars

Meervoudige winnaars

Overwinningen per land

Externe link 
 Officiële website

Meerdaagse wielerwedstrijd
Sport in Haute-Savoie
Sport in Valle d'Aosta
Wielerwedstrijd in Italië
Wielerwedstrijd in Frankrijk
UCI Europe Tour
Sportevenement in Auvergne-Rhône-Alpes